«Закон против опасных рецидивистов и о мерах уголовно-правового характера» () — закон нацистской Германии от 24 ноября 1933 года, представляющий собой значительные дополнения и изменения в Уголовный кодекс Германской империи и вступивший в силу с 1 января 1934 года.

Содержание закона 
Новый закон вводил в уголовный кодекс новый § 20a, согласно которому лицо, неоднократно задерживаемое в связи с повторным совершением преступления, классифицировалось как «опасный рецидивист». В отношении таких лиц закон предусматривал усиление уголовного наказания и назначение для них принудительных дополнительных мер уголовно-правового характера в виде предупредительного ограничения свободы уже после отбывания основного наказания в местах лишения свободы. Длительность такого ограничения свободы законом не устанавливалась и могла длиться до тех пор, пока имелись основания для необходимости такой меры в целях защиты общественного спокойствия. Решение о продлении меры принималось судом каждые три года.

Среди прочего, закон вводил в уголовный кодекс новый § 42k, который позволял проводить кастрацию преступников, совершивших тяжёлые сексуальные преступления. Этот параграф мог применяться лишь в совокупности с некоторыми конкретными параграфами уголовного кодекса, в частности, такими как изнасилование, сексуальные контакты с лицами младше 14 лет, принуждение к развратным действиям, развратные действия в публичных местах.

Дальнейшая судьба закона 
После окончания Второй мировой войны закон не был отменён, и изменения и дополнения к уголовному кодексу, произведённые через этот закон, продолжали действовать. Указом от 4 августа 1953 года многие положения закона были уже официально переняты в уголовный кодекс ФРГ. Таким образом, «закон против опасных рецидивистов» заложил основу системы принудительных дополнительных мер уголовно-правового характера в виде предупредительного ограничения свободы, которая продолжает действовать и в современной Германии.

Примечания

Литература 
 
  
 Christian Müller: Das Gewohnheitsverbrechergesetz vom 24. November 1933. Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 1997, ISBN 3-8305-0405-5.

Ссылки 
 Verkündung des Gewohnheitsverbrechergesetzes (RGBl. I 1933 S. 995) 
 BVerfGE vom 5. Februar 2004 — 2 BvR 2029/01 (Mit Darstellung der Entwicklung vom Gewohnheitsverbrechergesetz zur modernen Sicherungsverwahrung) 

Источники права Германии
Правовая система нацистской Германии
Появились в 1934 году в Германии
1934 год в праве
Уголовное право